Fornesi – abitanti di Forni di Sopra
Fornesi – abitanti di Forni di Sotto
Fornesi – abitanti di Forno (Massa)
Fornesi – abitanti di Forno Canavese